«Зо́ркий» — наименование ряда дальномерных и шкальных фотоаппаратов под фотоплёнку типа 135, производившихся в СССР в 1948—1988 годах Красногорским механическим заводом (КМЗ) в городе Красногорске Московской области. Название происходит от телеграфного адреса завода, присвоенного ему во время Великой Отечественной войны.

Первая модель — «Зоркий» (не «Зоркий-1», как его нередко называют), сделанная на базе фотоаппарата «ФЭД» — практически точная копия немецкого фотоаппарата «Leica II», последующие — его модификации и оригинальные разработки.

Наиболее массовые модели: «Зоркий» (1948—1956) — изготовлено 835 502 экз, «Зоркий-С» (1955—1958) — 472 702 экз., «Зоркий-4» (1956—1973) — 1 715 677 экз., «Зоркий-4К» (1972—1980) — 524 646 экз.

Серийные фотоаппараты «Зоркий» по своим конструктивным особенностям подразделяются на несколько семейств.

Семейство «Зоркий» 

Базовая модель — собственно «Зоркий», её модификации — «Зоркий-С», «Зоркий-2», «Зоркий-2С».

Общие черты: шторный затвор, крепление объективов М39×1/28,8, зарядка снизу, раздельные видоискатель и дальномер.

Аппарат «Зоркий-2» отличается от «Зоркого» наличием автоспуска, у моделей с индексом «С» увеличена высота верхней крышки и установлен синхроконтакт.

Модель «Зоркий» является копией довоенного аппарата «ФЭД», самые первые аппараты маркировались как «ФЭД» с логотипом КМЗ, потом, до 1949 года, «ФЭД 1948 Зоркий», а с 1950 года — просто «Зоркий».

«Зоркий» комплектовались объективами «Индустар-22» 3,5/50 или «Индустар-50» 3,5/50, но встречаются варианты с объективами «ЗК-50/2» (прототип «Юпитера-8»), «ЗК-50/1,5» (прототип «Юпитера-3»). В отличие от камер «ФЭД», «Зоркий» с самого начала производства имел стандартизированный рабочий отрезок — 28,8±0,02 мм.

В 1950 году модернизирована спусковая кнопка — предусмотрено отверстие с конической резьбой под спусковой тросик.

С 1952 года алюминиевый корпус аппарата стали изготавливать методом литья под давлением, что значительно улучшило его прочность и жёсткость. До этого корпус изготавливали прессованием из трубчатой заготовки. Деформация прессованного корпуса была одной из самых распространенных неисправностей «Зорких» (как и ФЭДов).

До 1954 года применялась сквозная нумерация камер, затем ввели погодовую — первые две цифры номера соответствуют последним двум цифрам года выпуска.

До 1955 года камеры выпускались со следующим рядом выдержек: 1/20, 1/30, 1/40, 1/60, 1/100, 1/200, 1/500 с и «Z» (ручная). Часть камер, выпущенных в 1948 году, также имела выдержку 1/1000, аналогично модели «ФЭД-С». В 1955 году был изменён ряд нормированных скоростей затвора: 1/25, 1/50, 1/100, 1/250, 1/500 с и «В» (от руки).

Семейство «Зоркий-3» и «Зоркий-4» 
Представляет собой значительно усовершенствованную конструкцию первого семейства.

Базовая модель — «Зоркий-3», модификации — «Зоркий-3М», «Зоркий-3С», «Зоркий-4», «Мир», «Зоркий-4К».

Общие черты: шторный затвор с расширенным диапазоном выдержек, крепление объективов М39×1/28,8, съёмная задняя стенка корпуса, совмещённые видоискатель и дальномер. 
Различаются наличием синхроконтакта и автоспуска, набором выдержек, конструкцией механизма длительных выдержек и узла взвода затвора и перемотки плёнки.

«Зоркий-5» и «Зоркий-6» 

«Зоркий-5» и «Зоркий-6» — недорогие внешне похожие модели, пришедшие на смену первым «Зорким».

Фотоаппарат «Зоркий-5» был изготовлен на основе первого «Зоркого» и унифицирован с однообъективным зеркальным фотоаппаратом «Зенит-3», а «Зоркий-6» унифицирован с однообъективным зеркальным фотоаппаратом «Зенит-3М» («Кристалл»).

Основные различия: «Зоркий-5» — зарядка фотоплёнки снизу, автоспуск отсутствует, корпус разборный; «Зоркий-6» — откидывающаяся задняя стенка, автоспуск, усовершенствованный механизм затвора, корпус литой неразборный.

Общие технические характеристики: шторный затвор со следующим рядом выдержек: 1/25, 1/50, 1/100, 1/250, 1/500 с и «В», крепление объективов М39×1/28,8, совмещённые видоискатель с диоптрийной коррекцией и дальномер с базой 65 мм, два синхроконтакта (для электронной и химической фотовспышки), курковый взвод затвора и перемотки плёнки.

Разные выпуски отличались различным написанием логотипа. Большинство аппаратов комплектовались объективами «Индустар-50» 3,5/50, реже «Индустар-22» 3,5/50 или «Юпитер-8» 2/50.

«Зорких-5» всего было выпущено 236 502 шт, «Зорких-6» — 385 207 шт.

Фотоаппарат «Друг» («Зоркий-7») 

Серийно выпускалась только одна модель — «Друг», которая должна была сменить на рынке «Зоркий-4» и стать основой для дальнейших модификаций. Отличалась рядом оригинальных технических решений.

Новая камера имела рычажный привод взвода: рычаг выдвигался из нижней стенки камеры, нажимать на него можно было пальцами левой руки, не отрывая глаз от видоискателя. Механизм взвода позволял вести серийную съёмку со скоростью до трёх кадров в секунду, удерживая кнопку спуска и двигая рычаг (только на выдержках 1/250 с и короче).

В видоискателе были предусмотрены подсвеченные рамки для съёмки объективами с фокусным расстоянием 50 и 85 мм. Кнопку спуска разместили на передней панели камеры, что должно было снизить вероятность смаза при съёмке с рук.

Фотоаппараты «Зоркий-10» и «Зоркий-11» 

Автоматические аппараты с несменным объективом и центральным затвором.

Конструкция восходит к выпускавшимся с 1960-х годов камерам японской фирмы «Ricoh» (модели Auto 35 и Auto 35V, основное различие между которыми заключается в наличии у последней дальномера).

«Зоркий-10» — дальномерный фотоаппарат, «Зоркий-11» — его шкальный вариант.

Автомат экспозиции работает от селенового фотоэлемента.

Характерная черта — рычаг взвода расположен на нижней стенке камеры под левую руку, как и на предполагаемом прототипе фирмы «Ricoh».

Фотоаппарат «Зоркий-12» 

«Зоркий-12» — автоматический полуформатный фотоаппарат с несменным объективом и центральным затвором.

Зарядка кассетами «Рапид».

Ссылки 
 Красногорский завод — Научно-технический центр
 Красногорский завод — Научно-технический центр
 Г. Абрамов, Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения

Литература 

 Майзенберг И. Я. Устройство и ремонт фотоаппаратов. Киев, Гостехиздат УССР, 1963.
 Jean Loup Princelle. Made in USSR. The Authentic Guide To Russian And Soviet Cameras. Le Reve Edition, 2004.

Семейства фотоаппаратов
Фотоаппараты Красногорского механического завода
35-мм фотоаппараты
Торговые марки СССР
Появились в 1948 году в СССР